

Persone 
 Angelo (1928-2005) e Vincenzina Cavallini (1929-2021) – duo di cantastorie italiani
 Aristide Cavallini (1899-1973) – ciclista italiano
 Emilio Cavallini (n. 1945) – stilista e imprenditore italiano 
 Ernesto Cavallini (1807-1874) – clarinettista e compositore italiano
 Gaspare Cavallini (1817-1903) – politico italiano
 Gilberto Cavallini (n. 1952) – ex terrorista italiano
 Leonardo Cavallini (n. 1939) – ex bobbista italiano
 Lidia Cavallini (n. 1935) – ex giocatrice di curling italiana
 Lucas Cavallini (n. 1992) – calciatore canadese
 Pietro Cavallini (1240 circa – 1330 circa) – pittore e mosaicista italiano
 Rossella Cavallini (n. 1979) –  calciatrice italiana
 Virginio Cavallini (1875-1944) – militare e ingegnere italiano